
Термин денатурација има више значења.
 Денатурација (биохемија), структурна промена макромолекула
 Денатурација (фисиони материјали), трансформација фисионог материјала
 Денатурација (храна), намерно кривотворење хране или пића чинећи га неподобним за потрошњу, док остаје подесна за друге сврхе